Vladimir Popovićs, (), (Zemun, Yugoslavia, 17 de marzo de 1935-Belgrado, Serbia, 10 de agosto de 2020), fue un futbolista y director técnico de fútbol serbio. En su etapa de jugador se desempeñaba como mediocampista.

Biografía 
Fue campeón de la Copa de Clubes de Campeones Europeos  en 1991 con el Estrella Roja derrotando al Olympique de Marsella.
Ganó la Copa intercontinental de 1991 con el Estrella Roja de Belgrado.

Selecciones nacionales 
Fue jugador de la Selección de fútbol de Yugoslavia en 20 partidos, destacando su participación en la Copa Mundial de Fútbol de 1962 en Chile y las eliminatorias para el Mundial de Inglaterra en 1966.

Dirigió a la Selección de fútbol de Perú  en la Copa América del 93, en Ecuador, le ganó a Chile y empató con Brasil y Paraguay. Después de imponerse en el llamado Grupo de la Muerte, México lo eliminó en cuartos de final por un  4-2. En las Eliminatorias para el Campeonato Mundial de EE. UU. 94, Perú fue agrupado con la Argentina bicampeona de América, Colombia y Paraguay. Salvo la goleada 4-0 en Barranquilla, los otros cuatro partidos Perú los perdió por solo un gol y al final sacó del Mundial a los guaraníes con un empate 2-2 en Lima.

Clubes

Como jugador 
  Estrella Roja, 1953 - 1965.
  VfB Stuttgart, 1965 - 1966.
  Stuttgarter Kickers, 1966 - 1968.
  UD Canarias, 1968 - 1969.

Como Técnico 
  Portuguesa FC, 1969 - 1970.
  Deportivo Italia, 1970 - 1971.
  Santa Fe, 1971 - 1972.
  Atlético Nacional, 1973.
  Deportivo Cali, 1974.
  Napredak Kruševac, 1977 - 1978.
  Deportivo Cali, 1984 - 1986.
  Trepça, 1987 - 1988.
  Deportivo Cali, 1989.
  Estrella Roja, 1991 - 1992.
  Selección de Perú, 1992–1993
  Millonarios, 1994 - 1995.
  Caracas FC, 1998 - 1999.

Estadísticas como entrenador

Palmarés

Como entrenador

Títulos nacionales 

Títulos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
Perfil en reprezentacija.rs
Ficha en es.fifa.com 

Futbolistas del Estrella Roja de Belgrado
Futbolistas del VfB Stuttgart en los años 1960
Futbolistas del Stuttgarter Kickers en los años 1960
Futbolistas de Yugoslavia en la Copa Mundial de 1958
Futbolistas de Yugoslavia en la Copa Mundial de 1962
Entrenadores del Atlético Nacional
Entrenadores del Millonarios Fútbol Club
Entrenadores del Independiente Santa Fe
Entrenadores del Deportivo Cali
Entrenadores de la selección de fútbol de Perú
Entrenadores del Portuguesa Fútbol Club
Entrenadores del Caracas Fútbol Club
Fallecidos en Belgrado